Voutisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Voutisaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Voutisaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar